Colorado City ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Colorado City (Arizona)
 Colorado City (Colorado)
 Colorado City (Texas)
 Old Colorado City, historischer Stadtteil von Colorado Springs

Colorado-City steht für:
 Colorado-City, Verweistitel von In Colorado ist der Teufel los, US-amerikanischer Film aus dem Jahr 1958